

België 
 Sint-Aldegondiskerk (Alken)
 Sint-Aldegondiskerk (As)
 Église Sainte-Aldegonde (Autelbas)
 Église Sainte-Aldegonde (Baisieux)
 Sint-Aldegondiskerk (Deurle)
 Église Sainte-Aldegonde (Écaussinnes-Lalaing)
 Sint-Aldegondiskerk (Ezemaal)
 Église Sainte-Aldegonde (Froidchapelle)
 Église Sainte-Aldegonde (Hérinnes)
 Sint-Aldegondiskerk (Kleine-Spouwen)
 Sint-Aldegondiskerk (Lemberge)
 Sint-Aldegondiskerk (Mespelare)
 Église Sainte-Aldegonde (Mont-Sainte-Aldegonde)
 Église Sainte-Aldegonde (Ophain)
 Sint-Aldegondiskerk (Overboelare)
 Église Sainte-Aldegonde (Rance)
 Sint-Aldegondiskerk (Recht)
 Église Sainte-Aldegonde (Wanlin)
 Sint-Aldegondiskerk (Zwevezele)

Duitsland 
 Sint-Aldegondiskerk (Emmerik)
 Sint-Aldegondiskerk (Koblenz)

Frankrijk 
 Église Sainte-Aldegonde (Malzy)

Nederland 
 Sint-Aldegundiskerk (Buggenum)
 Sint-Aldegondiskerk (Maasbree)

Aldegondiskerk